Paul Benkner (?–1719) erdélyi szász evangélikus lelkész
 Paul Benkner (1685–?) Paul Benkner lelkész fia, titkár a havasalföldi fejedelmi udvarban